De Bulgaarse voetbalclub Litex Lovetsj speelt sinds 1998 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Litex Lovetsj

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Bulgarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Litex Lovetsj
Litex Lovetsj